Ши́нковцы () — деревня в составе Сопоцкинского сельсовета Гродненского района Гродненской области Белоруссии. Расположена в 28 км от Гродно и одноимённой железнодорожной станции. Население 80 человек (2015).

История 
До 1 августа 1966 года деревня входила в состав Сопоцкинского поссовета, до 16 марта 1987 года — в состав Василевичского сельсовета Белорусской ССР.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Гродненского района